YMC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile Maricourt Airstrip di Maricourt (Québec), (Canada)